501-й отдельный батальон морской пехоты — части морской пехоты в ряде постсоветских государств

 501-й отдельный батальон морской пехоты (Украина) — часть морской пехоты Украины, состоит в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ, переименована из 501-го отдельного механизированного батальона ВСУ
 501-й отдельный батальон морской пехоты (Россия) — часть Черноморского флота ВМФ РФ, сформирован в 2014 году с сохранением наименования из военнослужащих 501-го отдельного батальона морской пехоты ВС Украины, оставшихся в Крыму и принявших гражданство России.